La  Scottish Borders Rugby Union  est une fédération régionale de rugby à XV couvrant la région des Borders dans le sud de l’Écosse. Son siège est à Galashiels, la principale ville de la région. Elle dépend de la fédération écossaise (Scottish Rugby Union).

Elle organise notamment le championnat des Borders, la fameuse Border League, plus ancienne compétition organisée de rugby du monde (fondée en 1901). Elle gère aussi sur le circuit de rugby à sept, le Borders Sevens Circuit, appelé aussi « King of the Sevens » qui compte 10 tournois disputés au printemps et en août dans dix localités des Borders, au terme desquels un classement est effectué et un champion désigné.

Fédération régionale de rugby à XV